Der Kanton Château-Landon war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Fontainebleau, im Département Seine-et-Marne und in der Region Île-de-France; sein Hauptort war Château-Landon. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 1982 bis 2015 Jean-Jacques Hyest (UMP).

Der Kanton Château-Landon war 134,09 km² groß und hatte (1999) 13.000 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 102 Einwohnern pro km² entsprach.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 15 Gemeinden:

Chateaulandon
Aufgelöst 2015